En mécanique des fluides, le régime torrentiel est une autre dénomination de l'écoulement torrentiel,
 le terme peut désigner le régime hydrologique d'un torrent.